Anneli Maley – cestista australiana
 Willie Maley – allenatore di calcio e calciatore scozzese